Домброва-Тарновска () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Домбровский повят, Малопольское воеводство. Население — 20 631 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Брник
 Грушув-Малы
 Грушув-Вельки
 Ляскувка-Хоронска
 Липины
 Можихна
 Нечайна-Дольна
 Нечайна-Гурна
 Сменгожув
 Суткув
 Шарварк
 Желязувка

Соседние гмины 
 Гмина Лися-Гура
 Гмина Менджехув
 Гмина Олесно
 Гмина Радгощ
 Гмина Щуцин
 Гмина Жабно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства